Una strada chiamata domani (Chi ma), film diretto da Cheh Chang (1973)
Una strada chiamata domani (Bloodbrothers), film diretto da Robert Mulligan (1978)